Морачевский (, ) — польская и украинская фамилия. Известные носители:

  — польский историк.
 Морачевский, Енджей (1870—1944) — польский государственный и политический деятель, публицист, один из лидеров Польской социалистической партии, премьер-министр Польши в 1918—1919.
 Морачевский, Филипп Семёнович (1806—1879) — украинский писатель, педагог, поэт-романтик, филолог, переводчик.
 Морачевский, Юрий (Георгий) Витальевич (1894—1961) — советский химик-аналитик, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой аналитической химии ЛГУ.



Примечания